Тетрафторид серы (фторид серы(IV)) — неорганическое соединение с формулой SF, бесцветный газ, реагирует с водой.

Получение 

 Действие хлора под давлением на смесь серы и фторида натрия:

 Действие трифторида кобальта на серу:

 Разложение дифторида дисеры:

 Действие дихлорида серы на фторид натрия:

Физические свойства 

Тетрафторид серы — бесцветный газ, термически устойчив до 700°С.

Растворяется в жидком фтористом водороде и бензоле.

Химические свойства 

 Разлагается при сильном нагревании:

 Реагирует с влагой из воздуха:

 Реагирует с водой:

 Реагирует с горячей азотной кислотой:

 Реагирует с щелочами:

 При повышенном давлении и катализаторе реагирует с кислородом:

Применение 
С помощью тетрафторида серы производят фторирование различных соединений: он способен замещать фтором группу OH в спиртах, кислород в группе CO альдегидов, кислот, кетонов и даже замещать атом кислорода и группу OH в карбоксильной группе тремя атомами фтора .

Безопасность 
Тетрафторид серы очень ядовит. Реагируя со влагой воздуха, он образует пары фтористого водорода, глубоко поражающего живые ткани, а также сернистый газ. SF4 даже в малых количествах сильно раздражает глаза и слизистые мембраны, оказывает отравляющее действие при вдыхании. Поражает лёгкие, верхнюю часть пищеварительного тракта, кожу.

Примечания

Литература 
 
 
 

Серы
Фтор
Фториды серы